Tilsit bezeichnet:

 Tilsit, Stadt in Ostpreußen, seit 1946 Sowetsk (Kaliningrad)

 Landkreis Tilsit im Regierungsbezirk Gumbinnen in Ostpreußen 1818/1896 bis 1922 
 Landkreis Tilsit-Ragnit, im Regierungsbezirk Gumbinnen, Provinz Ostpreußen, 1922 bis 1945

 Tilsit-West und Tilsit-Ost, bis 2016 Raststätten an der A3 bei Leverkusen
 Tilsit Éditions, ein französischer Spieleverlag
 Fährschiff Tilsit, Einsatzgebiet Nord-Ostsee-Kanal

Siehe auch: